Die Fledermaus steht für:
 Die Fledermaus, Operette von Johann Strauß (Sohn)
 Die Fledermaus (1923), deutscher Stummfilm
 Die Fledermaus (1931), Operettenverfilmung von Karl Lamač
 Die Fledermaus (1946), deutsche Operettenverfilmung
 Die Fledermaus (1962), österreichischer Spielfilm mit Peter Alexander
 Die Fledermaus (1972), österreichischer Spielfilm von Otto Schenk
 Die Fledermaus (1979), 2-teiliger sowjetischer Fernsehfilm   

Siehe auch:
 Fledermaus (Begriffsklärung)
 Rauschende Melodien, auch Die Fledermaus, DDR-Spielfilm (1955)